Lomechusoides strumosus — вид мирмекофильных стафилинид из подсемейства Aleocharinae. Ранее был известен как ; сейчас входит в состав рода .

Распространение 
Европа.

Описание 
Жуки вида  и их личинки живут в гнёздах муравьёв рода  (например, у рыжих лесных муравьёв, F. rufa и у кроваво-красных муравьёв-рабовладельцев, Formica sanguinea). Взамен получаемых от жуков особых выделений ломехуз, муравьи кормят их и, даже, позволяют поедать собственный расплод. Особые железы ломехуз, выделяющие секрет, расположены на брюшке жуков.

Систематика 
Таксон Lomechusoides strumosa долгое время (почти два века) носил разные родовые названия (; ) и эта номенклатурная путаница сохранялась до последних лет. Род  был установлен Иоганном Гравенхорстом в 1806 году (Gravenhorst, 1806), типовым видом которого Пьер Латрейль (Latreille, 1810) сделал . Затем в 1829 году (Dillwyn, 1829), был описан род , типовым видом для которого Джон Вествуд (Westwood, 1838) выбрал вид . В 1939 году Тоттенхем (Tottenham, 1939) описал род , типовым видом которого выбрал . Некорректное использование имени  продолжалось до конца XX века (Palm 1949, Schilow 1977, 1981, Sawada 1994). И только недавно, название  стало трактоваться как старший синоним для  (Smetana 2004, Hlaváč 2005), а вид  — в составе рода .

Примечания

Литература 
 Hlavác, P. (2005). Revision of the Myrmecophilous Genus Lomechusa (Coleoptera: Staphylinidae: Aleocharinae). // Sociobiology, 46/2: 203—250.

Ссылки 
 Biolib.cz — Lomechusoides strumosus
 Eol.org — Lomechusoides strumosus

Алеохарины
Животные, описанные в 1775 году
Насекомые Европы
Мирмекофилы